Rio Floriano kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riacho Floriano, periodiskt vattendrag, Paraíba, 
 Rio Floriano (vattendrag i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar